

Цемно — село в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Цемно — село в гміні Тухоме Битівського повіту Поморського воєводства